Type 36 peut désigner
 La locomotive à vapeur Type 36 des chemins de fer belges et russes ;
 La Peugeot Type 36, une automobile fabriquée de 1901 à 1902.